Literatuur
 Mirror, Mirror (roman), een roman uit 2003 van Gregory Maguire.

Muziek
Mirror Mirror (Ghinzu), een muziekalbum van de Belgische band Ghinzu
Mirror Mirror (10cc), een album van 10cc
Mirror Mirror (Dardanelles), een album van Dardanelles
Mirror Mirror (Blind Guardian), een lied van Blind Guardian
Mirror Mirror (Diana Ross), een lied van Diana Ross
Mirror Mirror (Twiztid), een ep van Twiztid
Mirror, Mirror (Look into My Eyes), een lied van Def Leppard 
Mirror Mirror (Kelly Price), een album van Kelly Price
Mirror, Mirror (Diamond Rio), een lied van Diamond Rio
Mirror Mirror (M2M), een lied van M2M
Mirror Mirror (Helloween), een lied van Helloween
Mirror Mirror (4Minute), een lied van 4Minute

Televisie
 Mirror, Mirror (Star Trek), een aflevering van Star Trek: The Original Series
 Mirror, Mirror (Amazing Stories), een aflevering van de anthologieserie Amazing Stories
 Mirror, Mirror (televisieserie), een Australisch/Nieuw-Zeelandse televisieserie.
 Mirror, Mirror II, een vervolg op bovengenoemde serie.
 Mirror, Mirror (televisiefilm), een televisiefilm

Film
 Mirror, Mirror (1990), een horrorfilm uit 1990
 Mirror Mirror (2012), een film uit 2012

Anders
 Mirror, mirror (lichtkunst), een kunstproject in Amsterdam Westpoort